Ambrosia Parsley – cantautrice statunitense
 Charlie Parsley – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Lea Ann Parsley – ex skeletonista statunitense